Barberini – famiglia principesca e papale italiana

Architettura
 Mitreo Barberini – mitreo di Roma
 Mosaico Barberini – mosaico di Palestrina
 Obelisco Barberini – obelisco di Roma
 Palazzo Barberini – edificio storico di Roma
 Palazzo Colonna Barberini – edificio storico di Palestrina
 Palazzo di Maffeo Barberini – edificio di Firenze
 Piazza Barberini – piazza del centro storico di Roma
 Tomba Barberini – architettura funeraria di Palestrina
 Vaso Barberini – vaso vitreo conservato a Londra
 Vigna Barberini – terrazza artificiale di Roma

Arte
 Avorio Barberini, noto come Dittico Barberini – opera dell'arte bizantina
 Fauno Barberini – scultura greca di epoca ellenistica
 Sacra Famiglia Barberini – dipinto a olio su tavola di Andrea del Sarto
 Togato Barberini – scultura romana in marmo

Persone
 Antonio Barberini (1608-1671) – cardinale italiano
 Antonio Marcello Barberini (1569-1646) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Bonaventura Barberini (1674-1743) – religioso, teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Carlo Barberini (1630-1704) – cardinale italiano
 Carlo Barberini (1562-1630) – militare italiano
 Dina Barberini (1862-1932) – soprano e docente italiana
 Fra Carnevale, noto come Maestro delle Tavole Barberini (1420/1425-1484) – pittore e religioso italiano
 Monsignor Francesco Barberini (1528-1600) – mercante e protonotario apostolico italiano
 Francesco Barberini (1597-1679) – cardinale italiano
 Cardinale Francesco Barberini (1662-1738) – cardinale italiano
 Gian Battista Barberini (1625-1691/1692) – scultore italiano
 Ivano Barberini (1939-2009) – dirigente d'azienda e dirigente pubblico italiano
 Lucrezia Barberini (1628-1699) – nobildonna italiana
 Maffeo Barberini, II principe di Palestrina (1631-1685) – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VII principe di Carbognano (1771-1849) – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VIII principe di Carbognano (1850-1925) – politico, imprenditore ed editore italiano
 Maffeo Vincenzo Barberini, noto come Papa Urbano VIII (1568-1644) – 235º papa della Chiesa cattolica
 Renato Barberini (1922 – ...) – calciatore italiano
 Santi Emanuele Barberini (1914-1987) – letterato ed etruscologo italiano
 Taddeo Barberini (1603-1647) – militare italiano
 Urbano Barberini (1961) – attore italiano
 Urbano Barberini Colonna di Sciarra, VI principe di Carbognano (1733-1796) – nobile italiano

Altro
 Barberini – stazione della metropolitana di Roma